Stati Uniti d'America
McMinnville – capoluogo della Contea di Yamhill, Oregon
McMinnville – capoluogo della Contea di Warren, Tennessee